Étienne Delessert ist der Name folgender Personen:

* Étienne Delessert (Bankier), französischer Bankier (1735–1816)
 Étienne Delessert (Illustrator), Schweizer Illustrator und Kinderbuchautor (* 1941)